Andrea Locatelli puede hacer referencia a:

Andrea Locatelli (1695-1741), pintor italiano;
Andrea Locatelli (1996-), piloto de motos italiano;